

Важнейшие события 
 Война Аттилы с Восточной Римской империей (441—447).
 440-е годы — набеги вандалов на Сицилию, Сардинию и Корсику.

События по годам

440 
 Консулы имп. Валентиниан III (V раз) и Флавий Анатолий.
 440, 29 сентября-461 — Папа св. Лев I (Великий) (ок.400-461).
 Ок.440 — Поселение бургундов в Восточной Галлии.
 Тоба Дао провозгласил даосизм государственной религией.
 Хунны держатся в Дуньхуане и воюют против Шаньшани.
 Нанесено поражение напавшим на Тоба-Вэй жужаням.

441 
 Консул (единственный) Флавий Тавр Селевк Кир.
 Римляне ведут войну на востоке. Аттила разбил немногочисленные римские войска, перешёл через Дунай, захватил и поголовно вырезал города Виминациум, Маргус, Сингидунум, Сирмиум и другие.
 Феодосий раскрыл связь Евдокии с Павлианом. Павлиан сослан в Каппадокию и казнён. Евдокия удалилась в Иерусалим, где прожила до смерти. Феодосий уговорил Пульхерию вернуться во дворец.
 Война между Уду и Сун из-за Сычуани.
 Вторжение Ухоя в Хэси.

442 
 Консулы Флавий Диоскор и Флавий Евдоксий.
 Византийцы заключили перемирие на востоке и перебросили войска на Балканы.
 Около 442—451 — Правитель Армении Васак Сюнийский.
 Сун завоевала Уду.
 Ухой взял Гаочан.

443 
 Консулы Петроний Максим (II раз) и Флавий Патерий.
 Поход Флавия Аспара в Африку.
 Тоба-Вэй освободила Уду.
 Ухой овладел Шаньшанью и разграбил Чэши.

444 
 Консулы имп. Феодосий II (XVIII раз) и Флавий Цецина Деций Агинаций Альбин.
 Умер Кирилл Александрийский. Его сменил Диоскор Александрийский.
 Указ Тоба Дао о преследовании буддизма. Война с Тогоном.
 Умер Ухой, вступил на престол Аньчжоу.
 Поход табгачей на Жужань.

445 
 Консулы имп. Валентиниан III (VI раз) и Флавий Ном.
 Убийство Аттилой Бледы.
 445—453 — Аттила после убийства брата стал единоличным повелителем гуннов.
 Тогонцы бежали на запад и взяли Хотан, потом вернулись на родину.
 Умер жужаньский хан Уди.
 Китайские войска проникли в Линьи, заняли столицу и захватили богатую добычу.

446 
 Консулы Флавий Аэций (III раз) и Квинт Аврелий Симмах.
 Уничтожение буддийских кумирен в Тоба-Вэй.

447 
 Консулы Флавий Калепий и Флавий Ардавурий Юниор.
 Сильный отряд исаврийских федератов в Константинополь привёл Тарасикодиста Русумвладеста. Вторжение гуннов в Иллирию. Опустошение Балканского полуострова. Победа Аттилы над императором Феодосием II на берегу реки Атус (Вид). Захват Марцианополиса (совр. Варна). Аттила остановлен при Фермопилах. Начало переговоров.
 447—449 — Патриарх Константинополя Флавиан.
 Восстание Уду против Тоба-Вэй подавлено.
 Окончательное завоевание Хэси табгачами.

448 
 Консулы Флавий Руфий Претекстат Постумиан и Флавий Зенон.
 Аэций направлен на борьбу с багаудами. Союзник Аэция король аланов Гоар.
 448 (447) — Смерть Клодиона. Король франков Меровей.
 448—751 — Династия Меровингов у франков.
 448—458 (447-56) — Вождь франков Меровей.
 448—456 — Король свевов Рикиарий.
 Архимандрит Евтихий защищает тезис об «одной природе» Христа. Евтихий смещён синодом в Константинополе.
 Гонение на христиан в Армении от последователей зороастризма.
 Начало восстания маздакитов в Иране и соседних областях
 Посольство Юебани в Тоба-Вэй.

449 
 Консулы Флавий Астирий и Флавий Флор(енций?) Роман Протоген.
 Послание папы Льва Флавиану против монофизитов.
 Начало завоевания Британии англосаксами.
 Вторжение ютов в Британию. Вожди — братья Хенгист и Хорса.
 449 (или 448) — Приск Панийский в составе римского посольства посетил лагерь Аттилы на территории Валахии. Мирный договор Аттилы с Феодосием. Гуннам выделена огромная территория к югу от Среднего Дуная, Византия обложена данью.
 Валентиниан заточил в своём дворце сестру Гонорию. Гонория через евнуха Гиацинта тайно прислала Аттиле перстень и пригласила его в Италию.
 II Эфесский, или Разбойничий собор. Председательствующий Диоскор I. Признание монофизитства. Флавиан смещён и изгнан.
 Рейд сунских войск в долину реки Вэй.
 Вторжение табгачей в империю Сун.
 Поход табгачей на Жужань.
 Жужани оттеснены от границ владений сяньбийцев и обессилены.

Родились 
 Бодхидхарма, индийский монах, основатель чань-буддизма.
 Около 440 — Хильдерик I, король франков.

Скончались 
 17 февраля — Месроп Маштоц, армянский учёный и просветитель, создатель армянской, грузинской и албанской письменностей.
 19 августа — Сикст III, папа римский.

См. также

Примечания 

440-е годы